mezosoma – środkowa część ciała błonkówek
 mesosoma – część męskich genitaliów niektórych muchówek
 mesosoma – przedodwłok skorpionów
 mezosoma – wolne segmenty tułowia skorupiaków
 mezosoma – region ciała kikutnic

Przypisy